Паровоз NSB 7 — норвежский танк-паровоз с осевой формулой 0-2-0.

Паровоз производился с 1875 года единичными экземплярами, всего изготовлено было 8 штук, из них 6 паровозов выпустил Manning Wardle и 2 завод Nyland.

Паровоз не обладал большой силой тяги и имел малую конструкционную скорость, но несмотря на это паровозы этой серии использовались до 1954—1964 гг.

Один из паровозов сохранён в Норвежском железнодорожном музее.

NSB 7
NSB 7
NSB 7